The Remix е ремикс албум на Лейди Гага, пуснат в продажби март 2010. Той е продал над 500 000 копия.

Списък с песните

Оригинален траклист 
 Just Dance (Richard Vission Remix)
 Poker Face (LLG vs. GLG Radio Mix Remix)
 LoveGame (Chew Fu Ghettohouse Fix) (с Marilyn Manson)
 Eh, Eh (Nothing Else I Can Say) (Frankmuzik Remix)
 Paparazzi (Stuart Price Remix)
 Boys Boys Boys (Manhattan Clique Remix)
 The Fame (Glam as You Remix)
 Bad Romance (Starsmith Remix)
 Telephone (Passion Pit Remix) (с Бионсе)
 Alejandro (Sound of Arrows Remix)
 Dance in the Dark (Monarchy 'Stylites' Remix)
 Just Dance (Deewaan Remix)
 LoveGame (Robots to Mars Remix)
 Eh, Eh (Nothing Else I Can Say) (Pet Shop Boys Remix)
 Poker Face (На живо от The Cherrytree House Piano и Voice версия)
 Bad Romance (Grum Remix)
 Telephone (Alphabeat Remix) (с Бионсе)

Американско издание 
 Just Dance (Richard Vission Remix)
 Poker Face (LLG vs. GLG Radio Mix Remix)
 LoveGame (Chew Fu Ghettohouse Fix) (с Marilyn Manson)
 Eh, Eh (Nothing Else I Can Say) (Frankmuzik Remix)
 Paparazzi (Stuart Price Remix)
 The Fame (Glam as You Remix)
 Bad Romance (Starsmith Remix)
 Telephone (Passion Pit Remix) (с Бионсе)
 Alejandro (Sound of Arrows Remix)
 Dance in the Dark (Monarchy 'Stylites' Remix)

Японско издание 
 Just Dance (Space Cowboy Remix) (с Colby O'Donis)
 Just Dance (RedOne Remix) (с Kardinal Offishall)
 Poker Face (Space Cowboy Remix)
 Poker Face (LLG vs. GLG Radio Mix Remix)
 Eh, Eh (Nothing Else I Can Say) (Electric Piano и Human Beat Box версия)
 Eh, Eh (Nothing Else I Can Say) (Pet Shop Boys Remix)
 LoveGame (Space Cowboy Remix)
 LoveGame (Chew Fu Ghettohouse Fix) (с Marilyn Manson)
 Paparazzi (Yuksek Remix)
 Paparazzi (Stuart Price Remix)
 Bad Romance (Skrillex Radio Remix)
 Bad Romance (Starsmith Remix)
 Bad Romance (Kaskade Main Remix)
 Telephone (Alphabeat Remix) (с Бионсе)
 Telephone (Passion Pit Remix) (с Бионсе)
 Telephone (Crookers Vocal Remix) (с Бионсе)

Албуми на Лейди Гага
Музикални албуми от 2010 година